Andi Lila (12 de fevereiro de 1986, Kavajë, Albânia) é um futebolista albanês, que joga na posição de volante pelo Parma clube que dispulta a Serie A e na Seleção Albanesa de Futebol.

Carreira

Besa Kavajë (2003-2006) 

Lila começou sua carreira no clube de sua cidade natal, KS Besa Kavajë. Ele fez sua estreia profissional no decorrer da temporada 2002-2003 no Campeonato Albanês de Futebol, no dia 14 de Dezembro de 2002 em uma partida fora de casa contra o Teuta Durrës. Foi um jogo para ficar na memória, mas não por um bom resultado, mas ao contrário, o Besa perdeu por 5-0 para o Teuta.

Iraklis Salônica (2006-2007) 

Desde que fez sua estréia, Lila impressionou muitos clubes, o que facilitou sua ida para a Grécia para poder jogar no Iraklis Salônica, onde se juntou com alguns colegas albaneses que já estavam no clube como, Enea Koliqi, Elvis Kaja e Indrit Fortuzi. Mas depois de apenas seis meses, ele voltou para o KS Besa Kavajë.

Besa Kavajë (2007-2008) 

Após seu retorno ele foi feito capitão da equipe. Durante a temporada 2007-2008 ele fez 26 aparições, sem marcar nenhum gol. O zagueiro jogou sua última partida pelo clube na Taça Intertoto, em 12 de Julho de 2008. O jogo terminou por uma derrota por 3-0.

KF Tirana (2008-) 

Lila completou sua transferências para o KF Tirana em 21 de Julho de 2008. Seu primeiro jogo pelo novo clube, foi na abertura da temporada contra o Vilaznia Shkodër, ele jogou 90 minutos no empate sem gols. Seu primeiro gol com o novo clube veio no seu terceiro jogo pelo clube contra o Partizani Tirana, ele marcou aos 90 minutos e decretou a vitória da equipe. Lila mostrou que além de bom zagueiro, também improvisa no ataque, já tendo marcado mais de 6 gols pelo clube.

Parma FC (2015) 
Em janeiro de 2015 foi transferido para o Parma Da Itália

Carreira na Seleção 

Lila foi convidado para a Seleção Albanesa de Futebol por Otto Baric no final de 2007. Ele fez sua estréia contra a Seleção Romena de Futebol, em Bucareste em 21 de novembro de 2007. Mas no entanto não foi uma estréia para se recordar, sendo que a Albânia perdeu o jogo por 6-1. Desde sua estréia Lila já jogou por pelo menos 8 vezes pela seleção nacional.

Estatísticas

Ligações externas 
 perfil, transfermarkt.co.uk
 footballdatabase.eu
 Besa Kavajë x Grasshoppers Zürich
 estreia pelo KF Tirana
 primeiro gol
 segundo gol
 jogo estreia pela seleção

Futebolistas da Albânia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Besa Kavajë
Naturais de Kavajë
Futebolistas do KF Tirana
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas da Seleção Albanesa de Futebol sub-17
Futebolistas da Seleção Albanesa de Futebol sub-19
Futebolistas da Seleção Albanesa de Futebol sub-21
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2016